Алька́сар-де-Сан-Хуа́н () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Сан-Хуан. Занимает площадь 666 км². Население — 31120 человек (на 2010 год). Расстояние — 90 км до административного центра провинции.

Достопримечательности 
 Церковь святой Квитерии.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
 Alcázar de San Juan en Google Maps
 Alcázar de San Juan en Geonames
  Oficina de turismo de Alcázar de San Juan
  Diario de Información de Alcázar de San Juan

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля